«Кры́лья Сове́тов» — советский и российский футбольный клуб из Самары. Двукратный финалист Кубка СССР 1953 и 1964.

 Самая крупная победа – 7:0 над «Зарей» (Пенза) 11 июня 1961 года
 Самое крупное поражение – 0:7 от «Динамо» (Москва) 31 октября 1950 года

Итоги выступлений

Статистика выступлений 
Результаты матчей в основное и дополнительное время.

Соперники

Бомбардиры

Матчи

Интересные факты 

 18 октября 1949 года в	Москве состоялся матч между	«Крыльями Советов» городов  Молотова и Куйбышева. Футбольная программка выпущенная к матчу информирует, что соперником куйбышевцев была команда «Завод им. Сталина», а в газетных заметках Советского спорта и Вечерняя Москва «Сборная гор. Молотова» (на более ранних стадиях розыгрыша команду называли «Клуб им. Сталина» и «Команда гор. Молотова»). Историки гадают до сих пор о сопернике куйбышевской команды.
 10 октября 1953 года финал Кубка СССР впервые сыгран при искусственном освещении.
 29 февраля 1972 года «Крылья Советов» в первом матче 1/16 финала играли с московским «Локомотивом» и завершили эту встречу вничью – 0:0 (через неделю сыграв в ответном поединки 1:1 и вышли в 1/8 финала). Забавно, что спустя две недели первый поединок пришлось переигрывать – «Локомотив» подал протест на участие в матче незаявленного в заявку клуба на сезон (а не на матч) футболиста – вратаря Владимира Смолеева, чей переход из «Уралмаша» в Москве сначала одобрили, а потом запретили. Но было принято решение не наказывать «Крылья Советов» техническим поражением, а позволить командам выявить сильнейшего на футбольном поле. Им оказался «Локомотив»: ответный матч принес ничью – 1:1, а незапланированный третий – победу москвичам со счетом 3:0.
 матч 1/16 финала розыгрыша 1975 года между командами «Крылья Советов» и «Арарат» (Ереван) планировалось сыграть в Сочи, но «Крылья Советов» согласились на предложение «Арарата» сыграть домашний матч в Ереване (с возмещением затрат на перелет и проживание).
 16 ноября 1989 года был сыгран 100 матч в Кубке СССР против донецкого «Шахтёра».
 «Крылья Советов» десять раз проиграли будущему обладателю Кубка: московским «Спартаку» (1947, 1965, 1991/92), «Торпедо» (1949), «ЦДСА» (1951, 1955), «Динамо» (1953), а также «Динамо» (Киев) (1964), «Арарат» (Ереван) (1975), «Динамо» (Тбилиси) (1979).
 «Крылья Советов» один раз выиграли у прошлогоднего обладателя Кубка: «Торпедо» (Москва) (1953).

Посещаемость 

 Максимальная посещаемость на домашнем матче клуба в Куйбышеве была зафиксирована 19 мая 1967 года на матче 1/16 финала на стадионе "Динамо" ("Крылья Советов" – "Динамо" (Тбилиси) 0:1) —  зрителей.

Примечания 

ФК «Крылья Советов» Самара